Гуго Мюллер ():
 Гуго Мюллер (1831—1881) — немецкий актёр и драматург, театральный режиссёр
 Гуго Мюллер (1832—1886) — немецкий скрипач.